DS4 bzw. DS 4 steht für:
 DS 4, Pkw-Modell von Citroën bzw. DS Automobiles
 DualShock 4, Gamepad der PlayStation 4, siehe DualShock #DualShock 4

DS-4 steht für:
 Datsun DS-4 Thrift, japanischer Pkw, siehe Datsun DS #Datsun DS-4 Thrift (1952–1953)
 Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti, indische politische Partei der Dalit, gegründet von Kanshi Ram, 1984 in der Bahujan Samaj Party aufgegangen

Abkürzung